

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Galj“ beginnt.

Galj 



Galja 
 Galjaletdinow, Ramasan (* 1958), sowjetischer Radrennfahrer
 Galjanić, Žarko (* 1978), kroatischer Biathlet

Galje 
 Galjen, Dejan (* 2002), deutscher Fußballspieler

Galjo 
 Galjorkin, Boris Grigorjewitsch (1871–1945), sowjetischer Ingenieur und Mathematiker